Српска лига Београд у сезони 2018/19. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи Београдска зона.

Промене у саставу лиге

Клубови у сезони 2018/19.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела и статистика 

1 Колубара из Лазаревца (као трећепласирани тим Српске лиге Београд у претходној сезони, тј први најбољепласирани тим који испуњава услове учешћа након првопласираног тима Српске лиге Београд уместо Бежаније која је одустала од такмичења)

2 Бараж за опстанак у Српској лиги Београд:
 Сремчица — Степојевац Вага 1:0
 Степојевац Вага — Сремчица 1:1
 Због пласмана Колубаре у Прву лигу Србије, оба тима из баража ће играти следеће сезоне у Српској лиги Београд

Легенда:

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Струковна организација судија ФСБ - званични сајт
 Фудбалски савез Србије - Листе судија Српска лига Београд
 Фудбалски савез Србије - Листе помоћних судија Српска лига Београд
 Српска лига Београд - резултати и табела

Српска лига Београд
Београд